De Cypriotische voetbalclub Anorthosis Famagusta speelt sinds 1963 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

Uitslagen vanuit gezichtspunt Anorthosis Famagusta

{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%;"
! Seizoen
! Competitie
! Ronde
! Land
! Club
! Totaalscore
! 1e W
! 2e W
! PUC
|-
|1963/64
|Europacup I
|Q
|
|Partizan Belgrado
|1-6||0-3 (U)|| 1-3 (T)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1964/65
|Europacup II
|1R
|
|Spartak Praag Sokolovo
|0-16||0-10 (U)|| 0-6 (T)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1971/72
|Europacup II
|1R
|
|Beerschot VAV
|0-8||0-7 (U)|| 0-1 (T)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1975/76
|Europacup II
|1R
|
|Ararat Jerevan
| 1-10||0-9 (U)|| 1-1 (T)
| rowspan="1"|1.0
|-
|1983/84
|UEFA Cup
|1R
|
|FC Bayern München
|0-11||0-1 (T)|| 0-10 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1991/92
|UEFA Cup
|1R
|
|Steaua Boekarest
|3-4||1-2 (T)|| 2-2 nv (U)
| rowspan="1"|1.0
|-
|1992/93
|UEFA Cup
|1R
|
|Juventus FC
|1-10||1-6 (U)|| 0-4 (T)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1994/95
|UEFA Cup
|Q
|
|FC Sjoemen
|4-1||2-0 (T)|| 2-1 (U)
| rowspan="2"|6.0
|-
|
|
|1R
|
|Athletic Bilbao
|2-4||2-1 (T)|| 0-3 (U)
|-
|1995/96
|Champions League
|1R
|
|Glasgow Rangers
|0-1||0-1 (U)|| 0-0 (T)
| rowspan="1"|1.0
|-
|1996/97
|UEFA Cup
|1Q
|
|Sjirak Gjoemri
|6-2||4-0 (T)|| 2-2 (U)
| rowspan="2"|3.0
|-
|
|
|2Q
|
|Neuchâtel Xamax
|1-6||1-2 (T)|| 0-4 (U)
|-
|1997/98
|Champions League
|1Q
|
|Kareda Šiauliai
|4-1||3-0 (T)|| 1-1 (U)
| rowspan="3"|6.0
|-
|
|
|2Q
|
|Lierse SK
|2-3||2-0 (T)|| 0-3 (U)
|-
|1997/98
|UEFA Cup
|1R
|
|Karlsruher SC
|2-3||1-2 (U)|| 1-1 (T)
|-
|1998/99
|Champions League
|1Q
|
|Valletta FC
|8-0||2-0 (U)|| 6-0 (T)
| rowspan="3"|2.0
|-
|
|
|2Q
|
|Olympiakos Piraeus
|3-6||1-2 (U)|| 2-4 (T)
|-
|1998/99
|UEFA Cup
|1R
|
|FC Zürich
|2-7||0-4 (U)|| 2-3 (T)
|-
|1999/00
|Champions League
|2Q
|
|Slovan Bratislava
|3-2||2-1 (T)|| 1-1 (U)
| rowspan="3"|4.0
|-
|
|
|3Q
|
|Hertha BSC
|0-2||0-2 (U)|| 0-0 (T)
|-
|1999/00
|UEFA Cup
|1R
|
|Legia Warschau
|1-2||1-0 (T)|| 0-2 (U)
|-
|2000/01
|Champions League
|2Q
|
|RSC Anderlecht
|2-4||2-4 (U)|| 0-0 (T)
| rowspan="1"|0.5
|-
|2001
|Intertoto Cup
|1R
|
|Slaven Belupo
|0-9||0-2 (T)|| 0-7 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|2002/03
|UEFA Cup
|Q
|
|CS Grevenmacher
|3-2||3-0 (T)|| 0-2 (U)
| rowspan="3"|3.0
|-
|
|
|1R
|
|Iraklis Saloniki
|5-5 <small>u||2-4 (U)|| 3-1 (T)
|-
|
|
|2R
|
|Boavista FC
|1-3||1-2 (U)|| 0-1 (T)
|-
|2003/04
|UEFA Cup
|Q
|
|Željezničar Sarajevo
|1-4||0-1 (U)|| 1-3 (T)
| rowspan="1"|0.0
|-
|2005/06
|Champions League
|1Q
|
|Dinamo Minsk
|2-1||1-1 (U)|| 1-0 (T)
| rowspan="4"|2.5
|-
|
|
|2Q
|
|Trabzonspor
|3-2||3-1 (T)|| 0-1 (U)
|-
|
|
|3Q
|
|Glasgow Rangers
|1-4||1-2 (T)|| 0-2 (U)
|-
|2005/06
|UEFA Cup
|1R
|
|US Palermo
|1-6||1-2 (U)|| 0-4 (T)
|-
|2007/08
|UEFA Cup
|1Q
|
|Vardar Skopje
|2-0||1-0 (U)|| 1-0 (T)
| rowspan="3"|4.5
|-
|
|
|2Q
|
|CFR Cluj
|3-1||3-1 (U)|| 0-0 (T)
|-
|
|
|1R
|
|Tottenham Hotspur FC
|2-7||1-6 (U)|| 1-1 (T)
|-
|2008/09
|Champions League
|1Q
|
|Pjoenik Jerevan
|3-0||1-0 (T)|| 2-0 (U)
| rowspan="6"|12.0
|-
|
|
|2Q
|
|Rapid Wien
|4-3||3-0 (T)|| 1-3 (U)
|-
|
|
|3Q
|
|Olympiakos Piraeus
|3-1||3-0 (T)|| 0-1 (U)
|-
|
|
|Groep B
|
|Werder Bremen
|2-2||0-0 (U)|| 2-2 (T)
|-
|
|
|Groep B
|
|Panathinaikos FC
|3-2||3-1 (T)|| 0-1 (U)
|-
|
|
|Groep B (4e)
|
|Internazionale
|3-4||0-1 (U)|| 3-3 (T)
|-
|2009/10
|Europa League
|1Q
|
|UN Käerjeng 97
| 7-1||5-0 (T)|| 2-1 (U)
| rowspan="2"|3.0
|-
|
|
|2Q
|
|OFK Petrovac
|3-4||2-1 (T)|| 1-3 nv (U)
|-
|2010/11
|Europa League
|1Q
|
|Banants Jerevan
|4-0||3-0 (T)|| 1-0 (U)
| rowspan="4"|4.0
|-
|
|
|2Q
|
|HNK Šibenik
|2-3||0-2 (U)|| 3-0 nv (T)
|-
|
|
|3Q
|
|Cercle Brugge
|3-2||0-1 (U)|| 3-1 (T)
|-
|
|
|4Q
|
|CSKA Moskou
|1-6||0-4 (U)|| 1-2 (T)
|-
|2011/12
|Europa League
|2Q
|
|FK Gagra
|3-2||3-0 (T)|| 0-2 (U)
|rowspan="2"|2.0
|-
|
|
|3Q
|
|Rabotnički Skopje
|2-3||0-2 (T)|| 2-1 (U)
|-
| 2012/13 || Europa League  
| 2Q ||  || Levadia Tallinn || 6-1||3-1 (U)|| 3-0 (T) ||rowspan="2"|3.0
|-
| || || 3Q ||  || Dila Gori ||1-3 ||1-0 (U) ||0-3 (r) (T)
|-
|2013/14 || Europa League 
| 2Q ||  || Gefle IF || 3-4||3-0 (T)|| 0-4 (U) || rowspan="1"|1.0
|-
| 2018/19 || Europa League  
| 1Q ||  || KF Laçi || 2-2 <small>u||2-1 (T)|| 0-1 (U)||rowspan="1"|1.0
|-
| 2020/21 || Europa League || 3Q ||  ||FC Basel ||2-3 || 2-3 (U)|| ||0.5
|-
| 2021/22 || Europa League || 3Q ||  ||Rapid Wien || 2-4 || 0-3 (U) || 2-1 (T)||rowspan="5"|7.5
|-
| 2021/22 || Europa Conference League || PO ||  ||Hapoel Beër Sjeva || 3-1  || 0-0 (U) || 3-1 (T)
|-
|  ||  || Groep B||   || FK Partizan || 1-3 || 0-2 (T)|| 1-1 (U)
|-
|  ||  || Groep B||   || FC Flora Tallinn || 4-4 || 2-2 (T)|| 2-2 (U)
|-
|  ||  || Groep B (3e)||   || KAA Gent || 1-2 || 0-2 (U)|| 1-0 (T)
|-
|}
Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 68.5

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Cyprus
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Anorthosis Famagusta
Anorthosis Famagusta